Marina Gorka (in bielorusso Ма́р'іна Го́рка) è un comune della Bielorussia, situato nella regione di Minsk.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Marina Gorka